Warnes kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Warnes (udde),

Bolivia 

 Provincia Warnes, provins, Santa Cruz, 
 Warnes (ort), Santa Cruz, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar